De Regisauridae zijn een familie van uitgestorven kleine carnivore theriodonten uit het Laat-Perm en Vroeg-Trias van Zuid-Afrika en China.

De klade is in 2013 door Adam Keith Huttenlocker gedefinieerd als alle Eutherocephalia nauwer verwant aan Regisaurus jacobi dan aan Ictidosuchops rubidgei of Bauria cynops.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram aangepast naar een analyse gepubliceerd door Adam K. Huttenlocker in 2014:

Uitgestorven chordadieren